Сезон 2012/13 для Мемфис Гриззлис стал 18-м сезоном в истории выступлений клуба в чемпионате НБА, 12-м — после переезда из Ванкувера в Мемфис.

Важные даты 
 28 июня 2012 — Драфт НБА 2012 года прошёл в Пруденшал-центр, Ньюарк (Нью-Джерси).

Драфт

Состав

Регулярный сезон

Юго-западный дивизион

Западная конференция

Сыгранные матчи

Плей-офф

Сетка

Сыгранные матчи

Первый раунд конференции

Полуфинал конференции

Финал конференции

Награды 
По итогам сезона 2012/2013 игроки «Мемфис Гриззлис» были включены в символические сборные:
 Вторая сборная всех звёзд: Марк Газоль
 Первая сборная всех звёзд защиты: Тони Аллен
 Вторая сборная всех звёзд защиты: Марк Газоль, Майк Конли

Марк Газоль стал лучшим оборонительным игроком НБА.

Переходы

Покупки и обмены

Примечания

Ссылки 
 Сезон 2012/13 Мемфис Гриззлис на сайте ESPN 
 2012/13 сезон Мемфис Гриззлис, официальный сайт 
 Транзакции Мемфис Гриззлис 

Сезоны Мемфис Гриззлис
Мемфис Гриззлис